Мурат Жарылгапович Сариев (; 28 ноября 1963, , Туркменская ССР, СССР — 20 июля 2020, Жанаозен, Казахстан) — казахстанский врач анестезиолог-реаниматолог, опытный организатор здравоохранения. Отличник здравоохранения Республики Казахстан (2009).

Биография 
Родился 28 ноября 1963 года в Маринской области Республики Туркменистан.

В 1982 году окончил Маринское областное медицинское училище Республики Туркменистан по специальности «фельдшер». В 1992 году окончил педиатрический факультет Актюбинского государственного медицинского института.

Трудовую деятельность начал в 1982 году фельдшером в Маринской областной центральной районной больнице Республики Туркменистан.

С 1993 по 2002 год — врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации в Жанаозенской городской центральной больнице Мангистауской области.

С 2002 по 2007 год — главный врач Жанаозенской городской поликлиники Мангистауской области.

С 2011 по 2020 год — главный врач Жанаозенской городской центральной больницы и организатор здравоохранения города.

Скончался 20 июля 2020 года в Жанаозене от пневмонии.

Общественная деятельность 
С 2004 по 2011 год и с 2016 по 2020 год — депутат Жанаозенского городского маслихата ІІІ, ІV, VІ созывов.

С 2007 по 2011 год — секретарь Жанаозенского городского маслихата и председатель городского филиала партии «Нур Отан».

С 2012 по 2016 год — депутат Мангистауского областного маслихата V созыва.

Награды и звания 
 2009 — Нагрудный знак Министерства здравоохранения РК «Отличник здравоохранения»
 2013 — Указом президента Республики Казахстан от 7 декабря 2013 года награждён орденом «Курмет» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (дважды)
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Юбилейная медаль «Жаңаөзен қаласына 40 жыл» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет маслихатам Республики Казахстан» (2014)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Юбилейная медаль «Жаңаөзен қаласына 50 жыл» (2018) и др.

Примечания 

Врачи Казахстана
Анестезиологи Казахстана
Реаниматологи Казахстана
Педиатры Казахстана
Отличники здравоохранения Казахстана
Депутаты Мангистауского областного маслихата
Депутаты Жанаозенского городского маслихата
Почётные граждане Жанаозена
Члены партии «Аманат»